Noville peut faire référence à :

()
Il y a quatre Noville en Wallonie :
 Noville, section de la ville belge de Bastogne, située en Région wallonne dans la province de Luxembourg.
 Noville, section de la commune belge de Fexhe-le-Haut-Clocher, située en Région wallonne dans la province de Liège
Noville-les-Bois, section de la commune de Fernelmont.
Noville-sur-Mehaigne, section de la commune d'Éghezée.

Noville, commune suisse du canton de Vaud

Voir aussi

 Noville-les-Bois, section de la commune belge de Fernelmont située en Région wallonne dans la province de Namur
 Noville-sur-Mehaigne, section de la commune belge d'Éghezée située en Région wallonne dans la province de Namur
 
Homonymie de toponyme